

Sigle 
 Parallel Bus Interface – porta composta da 50 pin, presente su computer della Famiglia Atari 8-bit

Codici 
 PBI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Palm Beach, West Palm Beach (Florida), Stati Uniti
 pbi – codice ISO 639-3 della lingua parkwa

Altro
 PBI – polibenzimidazolo – famiglia di polimeri contenenti l'unità benzimidazolica